59-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 1 по 5 мая 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал французский велогонщик Арно Демар из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 10 проконтинентальных и 3 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 147 гонщиков. До финиша доехали 113 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяжённостью 857,8 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2013 году
Май 2013 года